Тоуэнда () — топоним США.

Топонимы США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Канзасе.
  — боро в Пенсильвании.
  — тауншип в Пенсильвании.

Составные топонимы Пенсильвании
  — тауншип.
  — река.